Acronius ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Acronius Frisius (1520–1564), niederländischer Mathematiker
 Johannes Acronius (1565–1627), deutscher Theologe
 Ruard Acronius (1546–1612), niederländischer Theologe